Cibeunying kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cibeunying, Bandung, by, Jawa Barat, 
 Cibeunying, Cilacap, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar